Теорема Ока об аппроксимации — теорема о необходимых и достаточных условиях аппроксимации голоморфной функции нескольких комплексных переменных. Сформулирована и доказана  в 1939 году.

Формулировка 
Пусть  — область пространства ,  — некоторое семейство функций, голоморфных в этой области. Любая функция , голоморфная в области , в том и только в том случае может быть представлена как сумма ряда, равномерно сходящегося в этой области и состоящего из функций, принадлежащих к семейству , если оболочка голоморфности  этой области  выпукла относительно семейства .

Пояснения 
Пространство  — пространство  комплексных переменных. Оболочкой голоморфности  области  называется область, являющаяся пересечением областей голоморфности всех функций, голоморфных в области .

Примечания

Литература 
 Фукс, Б. А. Специальные главы теории аналитических функций многих комплексных переменных. — М.: Наука, 1963. — С. 40.

Многомерный комплексный анализ
Ока об аппроксимации